Денис Петрович Буцаев (род. 7 марта 1977, Москва, СССР) — российский государственный деятель, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с 22 сентября по 18 ноября 2020. В феврале—ноябре 2019 года и с ноября 2020 года — генеральный директор Российского экологического оператора.

Биография 
Денис Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве. Он является внуком почётного адвоката России, члена коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Вячеслава Цымбала.

В 1999 году Денис Буцаев окончил Московский государственный юридический университет имени Олега Кутафина по специальности «Юриспруденция». Работать начал в 1998 году юристом в региональном подразделении корпорации IBM «Ай-би-эм» по Европе, Ближнему Востоку и Африке. В 2004—2007 годах возглавлял юридический департамент стран СНГ и Восточной Европы, одновременно был членом совета директоров компании Hewlett-Packard LLC (российское отделение группы). С 10 июля 2014 года по 19 декабря 2018 года был вице-премьером правительства Московской области, параллельно с 10 сентября 2015 года по 20 сентября 2018 года возглавлял региональное министерство инвестиций и инноваций. 19 февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Буцаева генеральным директором Российского экологического оператора, но уже 23 ноября тот оставил свой пост.

17 сентября 2020 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко назначил Буцаева своим первым заместителем и сразу после этого ушёл в отставку. Поэтому с 22 сентября по 18 ноября 2020 года Буцаев был временно исполняющим обязанности главы региона.

Примечания 

Губернаторы Белгородской области
Члены правительства Московской области
Выпускники МГЮА